Чемпионат Европы по настольному теннису 2017 года (официальное полное название «LIEBHERR 2017 ITTF European Table Tennis Championships») проходил с 13 по 17 сентября 2017 года в Люксембурге, столице Великого Герцогства Люксембург, в национальном спортивном и культурном центре d’Coque. В рамках чемпионата были разыграны 2 комплекта медалей в командных разрядах среди мужчин и женщин.

В чемпионате приняли участие 42 мужские команды (173 спортсмена) и 38 женских команд (147 спортсменок).

Система проведения чемпионата 
Чемпионат проходил в трех дивизионах, распределение по которым было основано на результатах предварительной квалификации. 16 сильнейших мужских и женских команд играли в чемпионском дивизионе (), в котором определялся чемпион. Следующие 16 мужских и женских команд играли в дивизионе претендентов (), где разыгрывалось право на переход в чемпионский дивизион (2 позиции). Остальные 10 мужских и 6 женских команд играли в стандартном дивизионе (), где разыгрывалось право на переход в дивизион претендентов (2 позиции). Мужская и женская команды Люксембурга, как команды страны организатора соревнований, приняли участие в чемпионском дивизионе.

Групповой этап

Мужчины

Чемпионский дивизион

Групповой этап 
 Группа A

 Группа B

 Группа C

 Группа D

Результаты игр за 5-16 места

Основные игры

Результаты претендентского дивизиона

Результаты стандартного дивизиона

Женщины

Чемпионский дивизион

Групповой этап 
 Группа A

 Группа B

 Группа C

 Группа D

Результаты игр за 5-16 места

Основные игры

Результаты претендентского дивизиона

Результаты стандартного дивизиона

Результаты чемпионата

Медалисты

Результаты российских спортсменов

Мужчины 
Состав команды:

 Чемпионский дивизион Группа C

Команда не вышла из группы и ушла во второй финал, где разыгрываются места с 9 по 16.

 Второй финал за 9-16 места

По итогам турнира мужская сборная России заняла 14 место.

Женщины 
Состав команды:

 Чемпионский дивизион Группа D

Команда заняла первое место в группе и вышла в основной финал.

 Основной финал

По итогам турнира женская сборная России заняла 3 место, разделив его с командой Нидерландов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Европы по настольному теннису 2017
 2017 ITTF-European Team Championships Luxembourg, LUX 13 Sep 2017 - 17 Sep 2017 на официальном сайте ITTF
 Чемпионат Европы по настольному теннису 2017 на сайте Европейского союза настольного тенниса (ETTU)

2017
Настольный теннис
Сентябрь 2017 года
Чемпионаты Европы в Люксембурге